Personen
 Silver King (honkballer) (1868-1938), een Amerikaanse honkballer
 Silver King (worstelaar) (1968-2019), een Mexicaanse worstelaar en acteur

Vervoersmiddel
 Silver King (tractor), een Amerikaans tractormerk, geproduceerd door de Fate-Root-Heath Company

 Overig
 FV Silver King, een Canadese vissersboot, vergaan in 1967
 Silver King Camp, een Canadese spookstad
 Silver King Formation, een rotslaag in Australië
 Silver King Ranch, een historische ranch in de Verenigde Staten
 Silver King Tournament, een Brits golftoernooi, gespeeld van 1936 tot en met 1953
 The Silver King (toneelstuk), een toneelstuk uit 1882 van Henry Arthur Jones en Henry Herman
 The Silver King (film, 1919), een Amerikaanse film uit 1919 van George Irving
 The Silver King (film, 1929), een Britse film uit 1929 van T. Hayes Hunter